Il singolare del torneo di tennis Brisbane Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Todd Woodbridge che ha battuto in finale Scott Warner 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Glenn Michibata (secondo turno)
 Johan Anderson (primo turno)
 Richard Fromberg (secondo turno)
 Mark Kratzmann (quarti di finale)

 Assente
 Scott Warner (finale)
 Peter Doohan (semifinali)
 Todd Woodbridge (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brisbane Challenger 1989